

Sigle 
 Beata Vergine – appellativo devozionale di Maria, madre di Gesù
 Besloten vennootschap – tipo di società di capitali dei Paesi Bassi
 Bombina variegata – anfibio dell'ordine degli Anuri
 Bella Vita

Codici 
 BV – codice vettore IATA di Blue Panorama Airlines
 BV – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Isola Bouvet
 BV – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Boa Vista (Capo Verde)
 BV – codice ISO 3166-2:GT del dipartimento di Baja Verapaz (Guatemala)
 BV – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Brașov (Romania)

Informatica 
 .bv – dominio di primo livello assegnato all'Isola Bouvet, non utilizzato

Trasporti 
 BV – vecchia targa automobilistica di Břeclav (Repubblica Ceca)
 bv – abbreviazione di bivio

Altro 
 BV – sigla di aeromobili prodotte da Blohm und Voss
 BV – abbreviazione di Bandvagn, serie di veicoli cingolati svedesi per trasporto di personale e materiali.
 B-V – indice di colore